

Високий — селище міського типу, Мегіонський міський округ, Ханти-Мансійський автономний округ — Югра, Тюменська область
 Високий — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область

Високий — селище міського типу, Харківський район, Харківська область

Британські заморські території 

 Острів Високий () — безлюдний острів в архіпелазі Південні Сандвічеві острови в південній частині Атлантичного океану.